Bernie Fraser est un nom pouvant désigner:

Bernie Fraser (né en 1941), économiste et gouverneur de la banque d'Australie
Bernie Fraser (né en 1953), joueur néo-zélandais de rugby à XV

Voir aussi

Fraser, Bernie